Колумбія (федеральний округ)
 Колумбія (округ, Арканзас)
 Колумбія (округ, Флорида)
 Колумбія (округ, Джорджія)
 Колумбія (округ, Нью-Йорк)
 Колумбія (округ, Орегон)
 Колумбія (округ, Пенсільванія)
 Колумбія (округ, Вашингтон)
 Колумбія (округ, Вісконсин)